Katholieke Vereniging Gehandicapten
Kubisch vlakgecentreerd